Фэрхерст () — английская фамилия. Известные носители:

  (1966—2008) — участник движения «Молодые британские художники».
  (1906—1972) — английский футболист, обладатель Кубка Англии 1932 года в составе клуба «Ньюкасл Юнайтед».
  (род. 1957) — американская юристка, председатель Верховного суда штата Вашингтон (с 2017).
  (род. 1947) — австралийская софтболистка, бронзовая медалистка летних Олимпийских игр 1996 и 2000 годов.
 Фэрхерст, Уильям (1903—1982) — новозеландский и шотландский шахматист.
  (1892—1953) — британский политик, член Палаты общин от Олдема (1945—1950) и Олдем-Иста (1950—1951).
  (род. 1979) — игрок сборной Канады по регби.
 Фэйрхерст, Энгус (1966—2008) — английский художник.

 Айзекс, Сьюзан Сазерленд (ур. Фэрхерст; 1885—1948) — британский психолог.